Открытый чемпионат Германии 2015 — 109-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2015 году турнир прошёл с 27 июля по 2 августа. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Леонардо Майер
 в парном разряде —  Марин Драганя и  Флорин Мерджа

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире и единственным представителем топ-10 стал Рафаэль Надаль (№ 10 в мире на тот момент). Испанец смог подтвердить статус фаворита и уверенно выиграл соревнования, проиграв своим соперникам в пяти матчах лишь один сет в первом раунде. Для Надаля победа на местных соревнованиях стала второй в карьере (до этого он побеждал в 2008 году). В финале он обыграл № 8 посева и чемпиона 2013 года Фабио Фоньини. Прошлогодний победитель соревнований Леонардо Майер не защищал свой титул.

В парном турнире победу одержали третьи номера посева Джейми Маррей и Джон Пирс. В финале они переиграли колумбийский дуэт Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Под первым номером посева на турнире выступила итальянская пара Симоне Болелли и Фабио Фоньини, которая снялась с соревнований в полуфинале, где они должны были сыграть против Марреея и Пирса. Прошлогодние чемпионы Марин Драганя и Флорин Мерджа не защищали свой титул, однако Драганя выступил на турнире в альянсе с Хенри Континеном и выбыл уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Фабио Фоньини со счётом 7-5, 7-5.
 Надаль выиграл 3-й одиночный титул и 67-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фоньини сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
 Джейми Маррей /  Джон Пирс обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 2-6, 6-3, [10-8].
 Маррей выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пирс выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2015 года
 Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Июль 2015 года
Август 2015 года
2015